Questa voce comprende tre liste di Stati del mondo ordinate per il loro Prodotto Interno Lordo (PIL) a parità dei poteri d'acquisto (PPA), il PIL mondiale, e, laddove presente nelle fonti, il PIL di regioni e territori autonomi (indicati in corsivo), e il PIL aggregato di 3 gruppi di paesi: l'Unione Europea, i paesi che adottano l'euro e le maggiori economie mondiali (i paesi del G7).

Per PIL si intende il valore di tutti i prodotti finiti e servizi prodotti in uno stato in un dato anno. Per parità dei poteri di acquisto si intende che le stime qui presentate si basano sui valori rapportati al costo della vita e all'inflazione per i diversi paesi.

Vedi qui per un confronto tra PIL nominale e PIL (PPA)

Le informazioni provengono da:
 Fondo Monetario Internazionale
 Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (chiamata anche Banca Mondiale)
 Central Intelligence Agency (CIA)

Dati in dollaro internazionale (Int$).

|

|}

Note

Voci correlate 
Calcolo delle parità dei poteri d'acquisto
Classificazioni dei paesi poveri
Confronto tra PIL nominale e PIL (PPA)
Prodotto interno lordo

PIL (PPA)
Liste di economia